Il Rome Express è stato un collegamento ferroviario notturno congiungente Parigi con Roma.

I precedenti
Un primo collegamento, gestito dalla CIWL tra Parigi e Roma iniziò l'8 dicembre 1883, commissionato da Georges Nagelmackers e fu instradato via Nizza, anche per aggirare l'impegno assunto dalla Società per le Ferrovie dell'Alta Italia verso la Pullman Company per quello che riguardava il Frejus (il vincolo copriva il periodo 1874-1888) e fu allora chiamato "Calais-Nice-Rome-Express".

Nel 1890 divenne temporaneamente il “Calais-Rome-Express” o  “Paris-Rome-Express” prima di diventare il Rome-Express che operava sul collegamento Parigi - Roma via Torino e Genova iniziando in quell'anno un servizio di carrozze letto Calais - Roma in composizione a treni ordinari e nel 1897 iniziò un servizio di sole carrozze letto con vettura ristorante. Dal 1926 la tratta Modane - Livorno era elettrificata con corrente trifase.

Nella seconda metà degli anni settanta attestandosi la relazione a Napoli venne rinominato "Napoli Express".

Nel 1969, un nuovo treno denominato Palatino forniva questo collegamento ad una velocità massima di 150 km/h, riducendo il tempo di percorrenza tra le due capitali a 15 ore e 13 minuti in direzione nord-sud.

Nel dicembre 2011, questo treno viene eliminato.

Il 9 dicembre 2012, il Palatino viene ricreato dall'azienda Thello .

Nel Dicembre 2013, questo treno viene nuovamente eliminato.

Filmografia
 Rome Express, film inglese del 1932, regia di Walter Forde, attore protagonista Conrad Veidt.
 Rome-Express, film francese del 1950, regia di Christian Stengel.

Bibliografia
Mingari-Perret, Il Rome Express, RF n. 4, Acme Edizioni, p. 36.

Trasporti in Europa
Servizi ferroviari in Italia